La stagione 2022-2023 dei Utah Jazz è la 49ª stagione della franchigia, la 49ª nella NBA, la 44ª a Salt Lake City.

Draft 
Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Jazz non spettavano scelte né al primo round né al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023